Oleksiivka puede referirse a:

Oleksiivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksiivka, localidad del Raión de Kodyma en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksiivka, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksiivka, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksiivka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).